Yohei Sato (atleet)
Yohei Sato (voetballer)